Silphium est un genre de la famille des Asteraceae.
 Le silphium désignait durant l'antiquité divers végétaux et produits végétaux à usages culinaire et thérapeutique.